Rutkowski – polskie nazwisko. Według danych z lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je ponad 40 tysięcy osób.

Osoby o nazwisku Rutkowski:
 Bronisław Rutkowski – (1898–1964) polski organista, pedagog, krytyk muzyczny, dyrygent i kompozytor.
 Daniel Rutkowski (ur. 1989) – polski zawodnik mieszanych sztuk walki wagi piórkowej oraz zapaśnik.
 Henryk Rutkowski (ujednoznacznienie)
 Jacek Rutkowski (ujednoznacznienie)
 Jan Rutkowski (ujednoznacznienie)
 Józef Rutkowski (ujednoznacznienie)
 Kazimierz Rutkowski (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Rutkowski (ujednoznacznienie)
 Leon Rutkowski – antropolog
 Łukasz Rutkowski (ujednoznacznienie)
 Mateusz Rutkowski – skoczek narciarski
 Onufry Rutkowski – XVIII-wieczny poeta
 Robert Rutkowski – poeta
 Szczęsny Rutkowski – malarz, krytyk sztuki
 Władysław Rutkowski – członek NOW, konspirator
 Władysław Rutkowski – polityk II RP, działacz Stronnictwa Narodowego
 Wincenty Rutkowski – podpułkownik Wojska Polskiego
 Wincenty Tadeusz Rutkowski – polski lotnik
 Wojciech Rutkowski (ujednoznacznienie)

Zobacz też 
 Rutkowska – polskie nazwisko
 Rutkowski II – polski herb szlachecki, odmiana herbu Bończa

Przypisy